Penaeaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Penaeaceae ingår i ordningen myrtenordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Penaeaceae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Penaeaceae